Příjmení Henze nosí více významných osobností:

 Albert Henze (1894–1979) – německý generál
 Hans Werner Henze (1926–2012) – německý hudební skladatel
 Stefan Henze (1981–2016) – německý vodní slalomář

Externí odkazy 
 

Německá příjmení